Lucie steht für:
 einen Vor- und Nachnamen, zu einzelnen Namensträgern siehe Lucia
 eine ehemalige Popband der DDR, siehe Lucie (deutsche Band)
 eine tschechische Rockband, siehe Lucie (tschechische Band)
 ein Fluss in Suriname, siehe Lucie (Corantijn)

Die Lucie steht für:
 Die Lucie, ein Naturschutzgebiet im Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen

St. Lucie steht für:
 Port St. Lucie, Stadt im St. Lucie County, Florida, Vereinigte Staaten
 St. Lucie County, County in Florida, Vereinigte Staaten
 St. Lucie Village, Stadt im St. Lucie County, Florida, Vereinigte Staaten

LUCIE oder LuCiE steht für:
 Ludwigsburger City-Express, siehe Stadtbahn Ludwigsburg #Name

Siehe auch:
 Sainte-Lucie
 Lucette
 Lucy (Begriffsklärung)
 Luzie
 Luzi